Иван Кура́кин:
 Куракин, Иван Анатольевич (епископ Иоанн; 1874—1950) — русский политический деятель, епископ Константинопольского Патриархата.
 Куракин, Иван Андреевич (?—1567) — боярин и воевода.
 Куракин, Иван Борисович (1761—1827) — полковник, командир Изюмского гусарского полка.
 Куракин, Иван Григорьевич (?—1682) — боярин и стольник.
 Куракин, Иван Семёнович (?—1632) — боярин, воевода и наместник Смоленский, воевода Тобольский.